Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2018 (также известен под спонсорским названием Nature Valley Open 2018) — розыгрыш профессионального теннисного турнира, проводящегося в британском городе Ноттингем. Женские соревнования прошли в 11-й раз и являлись частью тура WTA в рамках международной серии с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Мужские соревнования с 2017 года выбыли из календаря тура ATP и во 2-й раз проводились в более младшей серии «челленджер» с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар..

В 2018 году турнир прошёл с 11 по 17 июня. Соревнование входило в европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Эшли Барти (№ 17 в мире на тот момент). Австралийская теннисистка смогла подтвердить статус фаворита и выиграла титул. В финале она обыграла № 4 посева Йоханну Конту (№ 21 в мире), которая второй год подряд уступила в решающем матче местного турнира. Прошлогодняя чемпионка Донна Векич (№ 50 в мире) защищала свой титул в качестве шестого номера посева и доиграла до полуфинала, где уступила сопернице по прошлогоднему финалу Йоханне Конте. В основной сетке сыграла одна представительница России — Валерия Савиных, которая пробилась на турнир через квалификацию, но в первом же раунде проиграла Дуань Инъин.

Женский парный приз достался третьей сеянной паре Алиция Росольская и Абигейл Спирс, которые в финале переиграли дуэт Михаэла Бузарнеску и Хезер Уотсон. Для Спирс это второй титул в Ноттингеме (до этого в 2015 году с Ракель Копс-Джонс). Чемпионки прошлого года Моника Адамчак и Сторм Сандерс не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 28 Мая 2018.

Особая категория теннисисток 
Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Кэти Бултер
  Саманта Стосур
  Габриэлла Тэйлор

Теннисистки, победительницы в квалификации (Q):
  Чжэн Сайсай
  Ирина Фалькони
  Валерия Савиных
  Кэти Суон
  Елена-Габриэла Русе
  Даниэль Лао

Соревнования основного тура

Женщины. Одиночный турнир 
  Эшли Барти обыграла  Йоханну Конту со счётом 6-3, 3-6, 6-4.
 Барти выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Конта сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Квалификационный турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Женщины. Парный турнир 
  Алиция Росольская /  Абигейл Спирс обыграли  Михаэлу Бузарнеску /  Хезер Уотсон со счётом 6-3, 7-6(5).
 Росольская выиграла 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Спирс выиграла 1-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Соревнования серии «челленджер»

Мужчины. Одиночный турнир 
  Алекс де Минор обыграл  Дэниела Эванса со счётом 7-6(4), 7-5.

Мужчины. Парный турнир 
  Фредерик Нильсен /  Джо Солсбери обыграли  Остина Крайчека /  Дживана Недунчежияна со счётом 7-6(5), 6-1.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Великобритания
Теннис
Июнь 2018 года
2018